Кальварія, або Калварія (, склепіння. Приклад: дві частини черепа - основа і склепіння(лат) Basis cranii et calvaria). — слово латинського походження. Крім медичної галузі застосовувався як архітектурний термін для обєктів, що мали відповідну форму. В Зах. Україні (діал)  "підвальне приміщення" "пивниця" ,а похідне від них - "пивний заклад"

Загальне 
 Кальварія (герб) — шляхетський герб.
 Кальварія (видавництво) — львівське видавництво.
 Кальварія (святилище) — католицька каплиця, численні копії «Голгофи».
 Кальварія (скульптура) — хрест на східчастому постаменті.
 Кальварія (цвинтар) — міський цвинтар Ужгорода.
 Кальварія (Банська Штявниця) — архітектурний ансамбль у Банській Штявниці, Словаччина.

Топоніми

Калварія (Литва)
 Жемайчіу-Кальварія

Кальварія-Зебжидовська
 Кальварія Пацлавська

Див. також 
 Голгофа